Legalism kan syfta på:
 Legalism (kinesisk filosofi) – en kinesisk filosofisk skola